Gerbaud est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Gerbaud est un prénom désuet. Gerbaud est un anthroponyme d'origine germanique Gerbold qui a évolué en Gerbald > Gerbaud, sous l'influence des noms en -(w)ald, du type Renaud et du suffixe -aud de même origine. cf. ribaud, etc. Il est composé des éléments gar(i) qui signifie « lance » et bald qui signifie « audacieux, courageux »

Gerbaud est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Saint Gerbaud (Gereboldus) vers 689-691, ou Gerebauld, Gerbold, évêque de Bayeux alors en Neustrie ; fêté le 7 septembre
 Saint Gerbaud († 885), évêque de Chalon-sur-Saône en Bourgogne ; fêté le 12 juin.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Abel Gerbaud (°1888 - †1954), peintre français.
 François Gerbaud (°1927 - †2010), homme politique français.
 Frédérique Gerbaud (°1959), femme politique française

Références 

Homonymie de patronyme